

Geografia
 Gaeta – comune italiano in provincia di Latina
 Golfo di Gaeta
 Porto di Gaeta

Persone
 Francesco Gaeta – poeta italiano
 Gaetano Gaeta – ex calciatore italiano
 Goffredo Gaeta – artista, ceramista e scultore italiano
 John Gaeta – artista degli effetti speciali statunitense
 Saverio Gaeta – giornalista e scrittore italiano

Navi 
 Gaeta – pirofregata della Regia Marina
 Gaeta – cacciamine della Marina Militare

Altro 
 Circondario di Gaeta – divisione amministrativa soppressa nel 1927
 Clan Gaeta – clan mafioso della Sacra corona unita
 Distretto di Gaeta – divisione amministrativa del Regno delle Due Sicilie
 Ducato di Gaeta – ducato medievale
 Felix Gaeta – personaggio di Battlestar Galactica
 Gaeta – tipica imbarcazione del mare Adriatico
 Polisportiva Gaeta – società calcistica
 Sporting Club Gaeta – squadra di pallamano
 Stadio Generale Gaeta – impianto sportivo di Enna